Paya Awe (Idi Tunong), een plaats in Indonesië
Paya Awe (Karang Baru), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing